Степнянский сельский округ — административно-территориальная единица Кущёвского района Краснодарского края России.

Административный центр — станица Кущёвская (не входит в её состав).

История 
Степнянский сельский округ был образован в 1993 году на месте Степнянского сельсовета.

В 2005 году в результате муниципальной реформы территория Степнянского сельского округа вошла в состав Кущёвского сельского поселения, за исключением посёлка Ровного, переданного в Глебовское сельское поселение.

Последний раз Степнянский сельский округ упоминается при Всероссийской переписи населения 2010 года. Согласно Уставу муниципального района, учитывающему особенности административно-территориального устройства района, территория сельского округа разделена между двумя сельскими поселениями как административно-территориальными единицами района, то есть посёлок Ровный учитывается в Глебовском сельском поселении (Глебовский сельский округ), остальные — в Кущёвском сельском поселении (Кущёвский сельский округ).

В ОКАТО, Росстате и действующем законе об установлении границ административно-территориальных единиц Кущёвского района, сельский округ продолжает выделяться как административно-территориальная единица района.

Населённые пункты 
В составе Степнянского сельского округа учитываются 6 населённых пунктов:

Примечания

См. также 
 Кущёвский сельский округ
 Кущёвское сельское поселение
 Глебовское сельское поселение (Краснодарский край)
 Глебовский сельский округ (Кущёвский район)

Административные единицы по алфавиту
Кущёвский район
Сельские округа России